Lyon County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Lyon County (Iowa) – okres státu Iowa
 Lyon County (Kansas) – okres státu Kansas
 Lyon County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Lyon County (Minnesota) – okres státu Minnesota
 Lyon County (Nevada) – okres státu Nevada